Стандарты безопасности труда представляют собой набор нормативных документов, в которых рассматриваются риски для безопасности и здоровья на рабочем месте.

История 
Русский ученый Михаил Ломоносов в 1763 году впервые описывает опасность горных разработок в своей книге «Первые основы металлургии, или рудные дела» [2]. История безопасности человека на рабочем месте началась в 1802 году благодаря Закону о здоровье и нравственности учеников(Health and Morals of Apprentices Act).

Организации охрана труда 
  Occupational Safety and Health Act (OSHA). The Occupational Safety and Health Act of 1970 mandates that all nongovernment employers provide a safe and healthful workplace for their employees.
 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
  National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP)
  Организация на дейността за осигуряване на Здраве и безопасност (Organization of Health and Safety Activities)
  Организация пропаганды по охране труда и безопасности
  China Occupational Safety and Health Association (COSHA)
  Ministry of Labor and Health OSH India
  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
  Ministério Público do Trabalho

Классификация

Стандартная защита от радиочастотных электромагнитных полей 
   ANSI/IEEE C95.1–1992
  ГОСТ 12.4.306-2016
  БДС EN 50664:2017
  1999/519/CE
  DGUV V15
  PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Стандарт лазерной защиты 
  EN 60825 (IEC 825)
  ГОСТ IEC 60825-4-2014 Безопасность лазерной аппаратуры
  БДС EN 171:2005/Наредба № 9 от 28 октомври 1986
  PN-91/T-06700

Защита от машинных масел 
  DIRECTIVE 2005/69/EC
  CC 813.11 Ordinance on Protection against Dangerous Substances and Preparations
  PN-EN 589

Безопасность электросварочные 
  ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности
  AWS D17.1/D17.1M:2017
  NF A 85-002
  DIN EN 1011-1
  NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad
  PN-EN 1598:2004 Norma wycofana i zastąpiona przez
  БДС EN ISO 14555:2017

Вибробезопасность 
     AS2670 - 2001 Evaluation of human exposure to whole-body vibration.
   AS ISO 5349.1-2013 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - General requirements
  ГОСТ 12.1.012-78 Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Общие требования безопасности
  NF EN ISO 13090 Vibrations et chocs mécaniques
  NTP 839 Notas Técnicas de Prevención 839 Exposición a vibraciones mecánicas. Evaluación del riesgo
  2002/44/WE Direktiwa w sprawie minimalnych wymagańw zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczącychnarażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji)
  БДС 12.1.012:1980 Охрана на труда. Вибрации. Общи изисквания за безопасност на труда

Безопасность шума 
  IEEE 656-2018 - IEEE Standard for the Measurement of Audible Noise from Overhead Transmission Lines
  ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
  PN-EN 352-5:2005/A1:2007
  NF EN 61310-1 Sécurité des machines - Indication, marquage et manoeuvre - Partie 1 : exigences pour les signaux visuels, acoustiques et tactiles
  DIN 4109 Normenübersicht Schallschutz (Bau- und Raumakustik)

Ультразвуковая безопасность 
  ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Общие требования безопасности
  IEEE 790-1989 - IEEE Guide for Medical Ultrasound Field Parameter Measurements
  NF C74-335
  DIN EN 60601-2-5
  БДС 12.1.001:1979 Охрана на труда. Ултразвук. Общи изисквания по безопасност на труда

Символы Охрана труда 
 ГОСТР:ИСО  13688 -2016 Приложение Е
 Европейские пиктограммы опасности
 ADR Европейские знаки опасности
 Пиктограммы опасности СГС
 Зеленые символы  аварийные выходы, пути эвакуации и аптечки первой помощи ISO 7010
Обязательный синий - инструкции по мытью рук, использованию ремней безопасности или, например, защитных очков
Красный запрет - инструкция не трогать, не входить, нет доступа и даже эвакуации

Литература 
 ГОСТ Р 12.0.001-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Основные положения (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.09.2013 N 1074-ст) [переиздание: Май 2015]
 Беляков Г.И. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 3-е изд., пер. и доп.
 Родионова О.М., Семенов Д.А. ОХРАНА ТРУДА.
 Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность
 Маринела Йорданова Управление на трудовите условия и производствения риск
 Edvard Csanyi Dangerous magnetic field exposure near transformer substation in the building
 Marinko Stojkov,Damir Šljivac,Damir ŠljivacLajos Jozsa Electric and Magnetic Field Computation of 35 kV Voltage Level of Transformer Substation 35/10 kV Using CDEGS Software
 Георги Цуров Анализ стандартов безопасности труда

Примечания 

Охрана труда